Puyguilhem est un nom du sud-ouest de la France qui peut correspondre à :

 Puyguilhem, bastide et ancienne commune du département de la Dordogne, rattachée à Thénac ;
 Puyguilhem ou Péguilin, surnom donné à Antonin Nompar de Caumont (1633-1723), duc de Lauzun et marquis de Puyguilhem.

Voir aussi